

Выпуски аппаратного обеспечения 
Список игрового оборудования, выпущенного в 2020 году.

 10 ноября — Xbox Series X/S
 19 ноября — PlayStation 5

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выход которых состоялся в 2020 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Комментарии

Примечания